Фінн Бьорн Кальвік (;  ) — норвезький співак і композитор.

Рання кар'єра 
Він народився у Фовангу, але його сім'я переїхала в район робітничого класу Гроруд, Осло в 1952 році. На початку своєї кар'єри Кальвік досяг успіху, поклавши музику на поезію популярних норвезьких письменників Андре Б'єрке та Інгер Хагеруп. Він зробив свій прорив в 1969 році з піснею Finne meg sjæl, а також мав великі хіти в 1971 році з En tur rundt i byen (за мотивами Streets Of London Ральфа Мактелла ) і в 1975 році з Ride ranke (за мотивами Гаррі Чапіна Cat's in the Cradle). 

Його перші чотири альбоми потрапили в топ-15 норвезьких хіт-парадів: Tusenfryd og grå hverdag (1971), Finn (1972), Nøkkelen ligger under matta (1974) та Fyll mine seil (1976). Альбом «Kom ut kom fram» 1979 року (1979) був створений членом / композитором ABBA Бенні Андерссоном; таким був і альбом 1981 року Natt og dag. Альбом 1982 року Tenn dine vakre øyne потрапив у топ-20 чартів.

Євробачення та пізніші роки 
Однією з пісень на Natt og dag була «Aldri i livet» («Ніколи в житті»), з якою Кальвік виграв Гран-прі Норвегії Мелоді в 1981 році.  Однак його виступ у європейському фіналі закінчився ганебним нулем. Пісня була ще з більшим успіхом в Норвегії, і навіть був записаний на англійській мові як «Here in My Heart» з лірикою Ralph McTell і бек - вокалом ABBA Агнета Фельтскуг і Анні-Фрід Лінгстад.  Він знову повернувся до Гран-прі Мелоді ще в 1987 році, коли заспівав свою пісню «Malene» на четверте місце в норвезькому відборі. Пісня була присвячена його доньці.

Пізніші альбоми включають Det søte liv (1984), Livets lyse side (1988), Innsida ut (1991), I egne hender (1995), Imellom to evigheter (2000), Klassisk Kalvik (2002), Dagdrivernotater (2004) і Klassisk Kalvik II (2005).  Два альбоми «Klassisk Kalvik» були перезаписами старих пісень із симфонічним оркестром.  У 2000 році Кальвік також забив хіт з версією пісні Андерссона Tröstevisa, виконаної в дуеті зі шведською співачкою CajsaStina Åkerström.

Кальвік також завзятий живописець.

У 1998 році в комедійній програмі Åpen post вийшов фрагмент під назвою «Finn Kalvik-nyhetene», новини Фінна Кальвіка, де жартували про Кальвіка. Цей сегмент викликав у Кальвіка психічні переживання, і жартівникам Харальду Ейї та Барду Туфте Йохансену довелося публічно вибачитися (через продюсера шоу Ларса Хогнестада).

Примітки

Посилання 

Музиканти Polydor Records
Представники Норвегії на Євробаченні